34 км, 34-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.
По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.; от них — название населённых пунктов.

 населённые пункты
 34-й километр — железнодорожный разъезд (как тип населённого пункта) в Брянском районе Брянской области. Входит в Журиничское сельское поселение.
 34 километр — посёлок в районе имени Лазо Хабаровского края России. Входит в Ситинское сельское поселение.
 34 км — железнодорожный разъезд (как тип населённого пункта) в составе Приморского района Архангельской области
 железнодорожные объекты

Грузия 
 34 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Грузинская железная дорога. Код 576235

Казахстан 
 34 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахская железная дорога. Код 709336

Молдова 
 34 км, Разъезд 34 км — разъезд, Молдавская железная дорога. Код 399714

Россия 
 34 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога, Владимирская область. Код 240175
 34 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Забайкальская железная дорога, Амурская область. Код 951778
 34 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога, Красноярский край. Код 894414
 34 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога, Республика Башкортостан. Код 651915
 34 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога, Курская область. Код 205237
 34 км — закрытый остановочный пункт, также известная как Нехочи (платформа), Брянского региона Московской железной дороги.
 34 км — пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 032365
 34 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога, Волгоградская область. Код 611744
 34 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога, Пермский край. Код 784110
 34 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога, Свердловская область. Код 772965
 34 км — путевой пост, Свердловская железная дорога, Пермский край. Код 765355
 Разъезд 34 км — прежнее (до 1959) название станции Басандайка Западно-Сибирской железной дороги в Томской области. Код 873757.
 34 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога, Архангельская область. Код 290155
 34 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога, Ростовская область. Код 589023
 34 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога, Белгородская область. Код 437827
 34 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога, Воронежская область. Код 583027
 34 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, Республика Башкортостан. Код 818020
 34 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, Оренбургская область. Код 810033
 34 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, Челябинская область. Код 802751

Узбекистан 
 34 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 733725

Украина 
 34 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога, Донецкая область. Код 490960
 34 км — путевой пост, Одесская железная дорога, Кировоградская область. Код 413555

 34 км — путевой пост, Приднепровская железная дорога, Днепропетровская область. Код 457144
 34 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога, Полтавская область. Код 441362

 34 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога, Харьковская область. Код 431322